CTZ peut se référer à :
 l'heure du Centre (Central Time Zone), fuseau horaire nord-américain correspondant à UTC-5 l'été et UTC-6 l'hiver ;
 Clinton (Sampson County Airport), en Caroline du Nord, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , une ancienne compagnie aérienne argentine jusqu'en 2006, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , en neuroscience.

ctz peut se référer à :
 ctz, code ISO 639-3 du , une langue amérindienne du groupe de langues chatino parlée dans  les montagnes du Sud-Est de l'État d'Oaxaca au Mexique.

Code IATA des aéroports